Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2007, classée en catégorie ATP International Series, s'est disputée du 19 au .

Faits marquants 
 Le tournoi se joue dans une première phase en 8 groupes de 3 joueurs qui s'affrontent. Ensuite le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour les quarts de finale.
 Juan Mónaco remporte le simple messieurs. En finale, il bat Alessio Di Mauro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.
 En double, Martín García et Sebastián Prieto s'imposent en finale face à Albert Montañés et Rubén Ramírez Hidalgo. Il s'agit du  en double pour García et du  pour Prieto.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Argentine en 2007
Tennis en février 2007